Okręg wyborczy Great Yarmouth
 Okręg wyborczy Yarmouth (Isle of Wight)